Bunium ammoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Bunium ammoides ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
ammoides